Bonisław peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Bonisław, village du powiat de Mława.
 Bonisław, village du powiat de Sierpc.